Der Mercedes Cup 2008 war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Juli 2008 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Gstaad die Allianz Suisse Open, in Newport die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships sowie in Båstad die Catella Swedish Open gespielt. Diese drei gehörten, anders als das Turnier in Stuttgart, das zur International Series Gold zählte, zur Kategorie der International Series

Rafael Nadal war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr jedoch seine Teilnahme aufgrund einer Knieverletzung zurückziehen musste. Im Finale siegte der ungesetzte Argentinier Juan Martín del Potro in zwei Sätzen mit 6:4, 7:5 gegen den an zwei gesetzten Franzosen Richard Gasquet und erhielt damit seinen ersten Titel der Karriere. Im Doppel waren František Čermák und Leoš Friedl im vorherigen Jahr erfolgreich, sie traten dieses Jahr nicht erneut an. Im deutschen Finale setzten sich Christopher Kas und Philipp Kohlschreiber mit 6:3, 6:4 gegen Michael Berrer und Mischa Zverev durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 547.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 568.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 6. Juli 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 113 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Stuttgart